Книр — українське прізвище, яке зустрічається також серед білорусів (Кныр) та росіян (Кнырь), що походять з західних та північно-західних земель. 
Його власники згадуються в Реєстрі Війська Запорозького 1649 року (Брацлавський, Кальницький та Прилуцький полки). Однак не виключається й давньочеський варіант походження прізвища.

Відомі носії:
 Книр Володимир Миколайович (нар. 13 грудня 1955) — український науковець, письменник (афорист, поет, прозаїк, кіносценарист).
 Книр Ігор Іванович (нар. 12 січня 1963) — голова Бахчисарайської РДА.
 Книр Олександр Миколайович — генерал-майор, заступник начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Див. також 
 11269 Книр (11269 Knyr) — астероїд головного поясу.

Джерела 
 Толковый словарь российских фамилий 
 Český rozhlas. Česky a hezky. Knýř/Kníř 
 Český rozhlas: O původu příjmení 
 Умеров Ільмі Рустемович

Примітки 

Прізвища
Українські прізвища
Слов'янські прізвища
Прізвища
К
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем